Cnap peut être l'acronyme de :
 Clann na Poblachta, un parti politique irlandais
 Centre national des arts plastiques, en France
 Conseil national des Astronomes et Physiciens, en France
 Conseil national belge des arts plastiques, en Belgique
 Centre national d'analyse des pièces
 Convention nationale d'action politique, un parti congolais